Trois navires de la marine polonaise ont porté le nom dORP Kujawiak :

 l'ORP Kujawiak, un torpilleur ;
 l'ORP Kujawiak, un destroyer d'escorte de la classe Hunt Type II ;
 l', un sous-marin de la .

Kujawiak